Донн Фу́лтон А́йзли (; 23 июня 1930 — 2 декабря 1987, Токио) — пилот ВВС США, позднее астронавт НАСА. Совершил один полёт в качестве пилота командного модуля корабля Аполлон-7. После ухода из ВВС и НАСА был директором отделения Корпуса мира в Таиланде, затем занимался частным бизнесом.

Ранние годы, образование 
Донн Айзли родился 23 июня 1930 года в городе Колумбус, штат Огайо, там же закончил в 1948 году школу. Затем он поступил в Военно-морскую академию США, которую окончил в 1952 году получив степень бакалавра наук, в Технологическом институте ВВС он получил степень магистра наук по астронавтике (1960).

Воинская служба 
Несмотря на то, что Айзли окончил Военно-морскую академию, он выбрал службу в ВВС и прошёл лётную подготовку на базах ВВС Гудфелоу в Техасе, Уильямс в Аризоне и Тиндейл во Флориде, получив в феврале 1954 года квалификацию военного лётчика.

Донн Айзли отправился после этого служить пилотом-перехватчиком на базе ВВС Иллсуорт в Южной Дакоте, а затем на авиабазе Уилас возле Триполи, Ливия (1954—1956). После окончания Технологического института ВВС остался на базе ВВС Райт-Паттерсен, и до ноября 1961 года служил инженером по авиационно-космическому оружию и ракетным двигателям.

С ноября 1961 года проходил подготовку в Аэрокосмической школе пилотов-исследователей ВВС. После её окончания некоторое время служил пилотом-инструктором. Затем был назначен лётчиком-испытателем и инженером в Центр специальных видов оружия ВВС на базе Киртленд штат Нью-Мексико, в какой должности и находился до зачисления в отряд астронавтов.

Общий налёт составляя 4 200 часов, из них 3 600 часов — на реактивных самолётах.

Ушёл в отставку из ВВС в июне 1972 года в звании полковника ВВС.

Работа в НАСА 
В октябре 1963 года Донн Айзли попал в третий набор астронавтов НАСА. После прохождения подготовки получил назначение в Отдел астронавтов НАСА. В конце 1965 года он уже был назначен пилотом в основной экипаж первого пилотируемого полёта по программе «Аполлон», однако получил травму во время одного из параболических полётов. Был переведён в дублирующий экипаж, а его место в основном экипаже занял Роджер Чаффи.

Свой первый и единственный космический полёт Донн Айзли совершил в октябре 1968 года в качестве пилота командного модуля корабля Аполлон-7. Это был первый пилотируемый полет корабля этой серии после трагедии 27 января 1967 года. Продолжительность полёта составила 10 суток 20 часов 9 минут 3 секунды.

Впоследствии он был назначен дублёром пилота командного модуля в экипаже корабля «Аполлон-10» и предполагалось, что он будет включён в основной экипаж корабля «Аполлон-13» или «Аполлон-14», однако Донн Айзли покинул отдел астронавтов в 1970 году по личным причинам.

С 1970 по 1 июня 1972 года работал техническим помощником по пилотируемым полётам в Научно-исследовательском центре в Лэнгли.

После НАСА 
После ухода из НАСА Донн Айзли был назначен директором отделения Корпуса мира в Бангкоке, где служил с 1972 по 1974 год. Затем он ушёл в частный бизнес и с 1974 года стал руководителем отдела продаж компании Marion Power Shovel Co., а затем стал исполнительным вице-президентом авиакомпании Trans Carib Air.

В 1980—1981 годах работал вице-президентом по инвестициям в компании Drexel Burnham Lambert. С 1981 по 1986 года работал администратором компании Oppenheimer & Co. во Флориде.

Последним местом работы стала для него компания Prudential Bache Securities в Форт Лодердейл во Флориде.

Дата и причина смерти 
 Скончался 2 декабря 1987 года от сердечного приступа (инфаркт миокарда) во время деловой поездки в Токио.

Публикации 
 Написал (в соавторстве с женой) книгу о космических полётах для детей, автор нескольких статей (технического и биографического характера) в различных журналах.

Награды 
 Награждён медалью «Легион чести» (Legion of Merit), Крестом «За выдающиеся лётные заслуги» от ВВС (Air Force Distinguished Flying Cross)
 Награждён так же медалью НАСА «За выдающиеся заслуги» (NASA Distinguished Service Medal) в 1970 году.

Включён в Зал славы астронавтов (посмертно).

Семейное положение 
 Жена (бывшая) — Хэрриет Элейн Гамильтон (Harriet Elaine Hamilton).
 Жена (вторая) — Сьюзен Херн (Susan H. Hearn)
 Дети от первого брака: дочь Мелинда Сью (Melinda Sue, род. 25.07.1954), сыновья Дон Гамильтон (Donn Hamilton, род. 24.03.1956), Меттью Рид (Matthew Reed, род. 28.08.1961) и Джон Дж. (Jon J. род. 21.10.1964).
 Дети от второго брака: дочь Кристин (Kristin) и сын Эндрю (Andrew).

Увлечения 
 Увлекался путешествиями, плаванием, психологией.

Членство в организациях 
Дон Айзли входил в студенческое сообщество инженеров Tau Beta Pi, а также был масоном, членом ложи Лютера Б. Тёрнера номер 732 в Колумбусе, штат Огайо.

Примечания

Ссылки 
 
 биография на сайте НАСА
 биография на Spacefacts

Астронавты США
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на Арлингтонском национальном кладбище
Выпускники Военно-морской академии США
Выпускники Технологического института ВВС США
Лётчики-испытатели США